Згідно із морським правом, морська застава є привілейованим правом вимоги на пов'язане з морем майно, таке як корабель, за надані послуги або шкоду, заподіяну цим майном. За загальним правом, заставне право — це право кредитора зберігати майно свого боржника до сплати боргу.

Це застава власності, коли відсотки стосуються майна. Слід розуміти, що «res» може бути судно (включаючи приладдя та обладнання), вантаж, вантаж або навіть виручка від продажу. До прав належать jus in re (право на власність) та jus in rem (право на майно). Доктрина морської застави полягає в тому, що судно буде розглядатися як правопорушник, а не власник, що збитки, або шкода спричинені самим морським майном, і воно повинно компенсувати збитки. Накладання арешту на морську заставу розпочнеться, коли виникне причина позову, і не буде усунено навіть зміною власника при добросовісній покупці.

Дві суттєві відмінності між морським правом застави, які існують лише в морському праві, та правом на збереження, що існують у загальному цивільному праві, є (1) у тому, що в загальному цивільному праві «Попередній час має перевагу в праві», тобто права заставодержатель з найранішим запобіжним заходом перевершує права пізніших власників застави, тоді як у морському законодавстві права останнього заставодержателя вищі, і (2) всі морські застави перевершують усі застави, що не належать до моря. Наприклад, у Сполучених Штатах федеральна податкова застава, яка не є морською заставою, підпорядковується кожній заставі для поставок, пального, ремонту тощо, що є морською заставою.

Як правило, морська застава пов'язана з різними морськими операціями в юрисдикції Адміралтейства і створює морські вимоги. Він буде створений згідно із статутом, таким як Закон про морську іпотеку.

Характеристика морської застави 
Характеристики морської застави такі:
 Заробітна плата капітана і екіпажу корабля
 Почесні операції
 Загальні середні вимоги
 Позови про порушення статуту учасника
 Бажана морська іпотека
 Претензії за морськими контрактами на ремонт, поставки, буксирування, пілотування та широкий спектр інших «необхідних»
 Претензії щодо морських деліктів, включаючи тілесні ушкодження та смерть, та заяви про зіткнення
 Позови про пошкодження або втрату вантажу
 Претензія перевізника вантажу за неоплачений фрахт та демередж
 Претензії щодо забруднення

Хоча існує список, визнаний юрисдикцією адміралтейства, визначення та критерії неоднакові за морським законодавством різних юрисдикцій. Наприклад, постачальники бункерів не захищені морською заставою згідно із законодавством Великої Британії. Однак постачальник бункерних товарів може мати право застави в США, якщо він може задовольнити всі законодавчі вимоги.

Відрізняється від застави судновласника 
Застава судновласника — це право власності, що є основною різницею між ним та іншими морськими заставними правами. Право на цю заставу може бути застосовано лише до товарів, які доставляє судновласник, якщо вантажовідправником є ​​договірна сторона. Це може дати право власнику судна утримувати вантажі як гарантію сплати боргу. На сьогоднішній день у всіх контрактах на морські перевезення вантажів є застава договірного судновласника, і вона може бути заявлена, якщо вантажовідправники не вчасно сплатять належну суму. Однак деякі органи влади стверджують, що немає різниці між заставним судновласником та морським заставним.

Перевага реальної дії 
Дія in rem (реальна дія) (властивість) — це дія, відокремлена від дії в персоналі. Позов проти морського майна, такого як судно, вантаж, але не проти власника. Ця концепція є причиною того, що, як кажуть, така акція проти «всього світу».

Позивачі використовують перевагу позовної справи, скоріше позову в особі, оскільки позовна справа є більш простою та зручною для встановлення. Складно викликати відповідача в судовому процесі за письмовою заявою за межами юрисдикції, якщо відповідач не є резидентом країн ЄС або ЄАВТ. Крім того, процеси пошуку законного власника судна, відповідача, дуже складні та трудомісткі через складну та непослідовну реєстрацію суден у різних країнах. Дія щодо корабля без екіпажу часто стикається з цією проблемою.

Діяльність Адміралтейства стосуватиметься, коли позови та судно потраплять до юрисдикції Адміралтейства, адекватного та безпечного місця для заявників просити про компенсацію. Якщо відповідач не надає достатньо гарантій як компенсацію, суд може продати «res» для досягнення задоволення позову.

Виписання та розмежування запобіжного права 
Хоча морська застава закріплена за морським майном, ким би не був власник судна, звільнити або ліквідувати заставу можна кількома способами. Вони включають сплату позовних вимог, відмову від виплат, відмову, звернення стягнення та продаж або знищення ресурсу.

Власник застави міг відмовитись від права морської застави або шляхом вираженого, або неявного наміру. Намір відмовитись від застави повинен бути чітко продемонстрований судом, і буде враховано кредитор застави.

Laches — це форма естопеля для затримки. Якщо особа не заарештує корабель протягом розумного строку, це може призвести до скасування первісної вимоги. Час затримки визначатиметься в кожному конкретному випадку. Ідея полягає в тому, що власник повинен проявити старанність, здійснюючи запобіжне право.

Інший метод — це реалізація продажу в «rem». Це також усуває прикріплення запору. Новий судновласник отримає судно з чітким титулом. Це правило може бути застосовано у разі міжнародного судового продажу, наприклад, позову до справи.

Знищення «res» призводить до зникнення запобіжного права. У цьому випадку заставне право ліквідується, коли цілий корабель знищений. Однак часткове руйнування судна не призведе до видалення запору і заставне прикріпиться до решти частини судна.

Конфлікт законів та вибір закону 
«Належне право» — це рішення щодо того, яким територіальним законом регулюється договір, визначаються зобов'язання договірних сторін та визначається чинність та законність договору. Це також визначає наслідки та умови розряду. Вибір «належного закону» для вирішення морського договору є складним завданням в юрисдикції Адміралтейства, оскільки питання про те, чи дозволено виконання морського права, може залежати від тлумачення законодавства країни, де знаходиться судовий процес. Отже, питання стоїть над пріоритетом закону, де було затримано (lex loci), на відміну від закону, де суд, що здійснює юрисдикцію (lex fori) .. Наприклад, у Республіці Корея корейські суди звернуть увагу на законодавство країни судна.

Відповідь можна знайти у застосуванні безлічі процесів аналізу контрактів. Суд оцінить та проаналізує всі пов'язані фактори між операцією та відповідними правовими системами шляхом аналізу кожного випадку. Фактори можуть включати: (а) потребу міжнародної системи; (b) захист виправданих очікувань; (c) легкість у визначенні та застосуванні закону, що застосовується; (d) відповідна політика інших зацікавлених держав; (д) місце помилки; (f) закон прапора; (g) вірність або постійне місце проживання потерпілої сторони; (h) закон форуму; (i) місце договору; (j) вірність відповідача судновласника тощо. Рішення префекта буде результатом балансу між відповідними факторами.

Однак американські суди обиратимуть фактори, які можуть бути застосовані для захисту американця. Якщо відповідні фактори спрямовують на вибір міжнародного права, справа може бути припинена на підставі forum non зручності. Якщо за вибором закону застосовуватиметься законодавство США, суд зберігатиме юрисдикцію. Причиною цього є те, що Федеральний закон про морську заставу використовується для захисту американців, а не іноземців.

Бібліографія 
 Hill, C. (1998). Maritime Law (5th ed.). pp. 91–167.
 Chan, F.; Ng, J.; Wong, KY. (2002). Shipping and Logistics Law: Principles and Practice in Hong Kong. pp. 1–309.
 Hodges, S.; Hill, C. (2001). Principles of Maritimes Law. pp. 445—523.
 Schoenbaum, T.J. (2004). Admiralty and Maritime Law (4th ed.). pp. 442—487.

Примітки

Посилання 

Морське право